L'American Airlines Tennis Games 1977 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 2ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1977. Il torneo si è giocato a Palm Springs in California, dal 21 al 27 febbraio 1977.

Partecipanti

Teste di serie

Campioni

Singolare maschile 

 Brian Gottfried ha battuto in finale  Guillermo Vilas 2–6, 6–1, 6–3

Doppio maschile 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan hanno battuto in finale  Marty Riessen /  Roscoe Tanner 7–6, 7–6

Collegamenti esterni